

Пічевка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Пічевка — присілок, Юргамиський район, Курганська область